|-
| 134301 - || 2141 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134302 - || 2634 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134303 - || 2701 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134304 - || 2716 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134305 - || 2738 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134306 - || 2807 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134307 - || 2849 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134308 - || 4183 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134309 - || 4552 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134310 - || 4698 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134311 - || 4704 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134312 - || 4797 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134313 - || 4816 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134314 - || 6362 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134315 - || 7501 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134316 - || 9579 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134317 - || 4117 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134318 - || 1141 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134319 - || 1205 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134320 - || 1292 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134321 - || 1316 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134322 - || 1471 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134323 - || 1564 T-2 || 24 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134324 - || 1619 T-2 || 24 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134325 - || 4492 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134326 - || 2251 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134327 - || 2304 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134328 - || 2371 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134329 Cycnos || 2377 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134330 - || 3055 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134331 - || 3139 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134332 - || 3323 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134333 - || 3345 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134334 - || 3391 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134335 - || 4112 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134336 - || 4592 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134337 - || 4680 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134338 - || 5080 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134339 - || 5628 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 134340 Pluto (planeta pitică) || n-are (fiind considerată planetă) || 23 ianuarie 1930 ||  || C. W. Tombaugh
|-
| 134341 - || 1979 MA || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 134342 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 134343 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 134344 ||  || 24 septembrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 134345 - ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134346 Pinatubo ||  || 2 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134347 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134348 Klemperer ||  || 31 octombrie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 134349 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 134350 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 134351 - ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134352 - ||  || 9 octombrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134353 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134354 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134355 - ||  || 5 mai 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134356 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134357 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134358 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134359 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134360 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134361 - || 1994 RF || 4 septembrie 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 134362 - ||  || 2 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134363 ||  || 7 noiembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 134364 - ||  || 21 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134365 - ||  || 2 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134366 || 1995 LC || 1 iunie 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 134367 - ||  || 25 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134368 - ||  || 26 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134369 - || 1995 QE || 17 august 1995 ||  || 
|-
| 134370 ||  || 19 august 1995 ||  || 
|-
| 134371 || 1995 RH || 3 septembrie 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 134372 - ||  || 25 septembrie 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 134373 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134374 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134375 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134376 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134377 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134378 - ||  || 22 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134379 - ||  || 23 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134380 ||  || 28 decembrie 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 134381 - ||  || 13 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134382 - ||  || 10 februarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134383 ||  || 10 februarie 1996 ||  || 
|-
| 134384 - ||  || 19 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134385 - ||  || 13 septembrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 134386 - ||  || 20 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134387 - ||  || 4 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134388 - ||  || 4 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134389 - ||  || 10 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 134390 - ||  || 5 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134391 - ||  || 2 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134392 - ||  || 5 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134393 - ||  || 10 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134394 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134395 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 134396 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 134397 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134398 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134399 - ||  || 1 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134400 - ||  || 8 iunie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-